Trigger (englisch für „Auslöser“) steht für:

 das Bedienelement für die Schussauslösung, siehe Abzug (Waffe)
 Trigger (Band), serbische Heavy-Metal-Band
 Trigger Cars, niederländischer Automobilhersteller
 Trigger (Elektronik), ein bestimmter Typ elektronischer Schaltungen
 Trigger (Fernsehserie), russische Fernsehserie
 Trigger (Medizin), Auslöser eines Körpervorgangs bzw. einer Erkrankung
 Trigger (Pferd), ein Filmpferd
 Trigger (Psychologie), Auslöser eines Prozesses im psychischen oder psychosozialen Bereich
 Trigger (Physik), ein System zur Selektion von Messdaten
 Trigger (Studio), japanisches Animationsstudio
 Trigger (Tontechnik), Auslöser einer Veränderung eines Signals
 Datenbanktrigger, Funktion mancher Datenbanksysteme
 eine Spielhilfe bei Blechblasinstrumenten, siehe Ventil (Blasinstrument) #Intonationszug (Trigger)
 eine EP (Extended Play) der schwedischen Melodic-Death-Metal-Band In Flames, siehe Reroute to Remain #Trigger EP
 Präsuppositionstrigger in der Sprachwissenschaft, siehe Präsupposition #Präsuppositionsauslöser (Präsuppositionstrigger)

Trigger ist der Familienname von:
 Bruce Trigger (1937–2006), kanadischer Anthropologe und Archäologe

Siehe auch:
 Triger
 Triggerpunkt
 Triggerwarnung